Karbid steht für

 Vertreter der Carbide, insbesondere
 Calciumcarbid